Oliszki bezeichnet Orte in Polen:
 Oliszki, ein Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien
 Oliszki, ein Dorf der Gmina Mońki in der Woiwodschaft Podlachien